Звартноц:

 Звартноц (храм) — храм у Вірменії, внесений до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
 Звартноц (аеропорт) — головний міжнародний аеропорт Вірменії.
 Звартноц-ААЛ — колишній вірменський футбольний клуб з Єревана.